«La dama del armiño» puede referirse a:

Pintura

Literatura 
 «La dama del armiño» (1922), obra de teatro de Luis Fernándezjh Ardavín.

Cine 
 «La dama del armiño (That Lady In Ermine)» (1927), película de James Flood.
 «La dama del armiño» (1947), película de Eusebio Fernández Ardavín.
 «La dama del armiño (That Lady In Ermine)» (1948), película de Ernst Lubitsch.